Vingt-Septembre ou XX-septembre ou 20-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Le nom de voies ou places peut contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun odonyme contenant cette date écrite en langue française n'a été recensé à ce jour.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En italien, « 20 Settembre » ou  « XX Settembre » ou « Venti Settembre »
 En Italie , le  : la prise de Rome par l'armée italienne provoque l'annexion de la ville au Royaume d'Italie et le décret mettant fin à l'existence des États pontificaux.
 Via Venti Settembre à Rome, Ville métropolitaine de Rome Capitale, Latium, Italie.

En vietnamien, « 20 tháng 9 » ou « 20-9 »
 Au Vietnam : événement non connu
 Đường 20-9 au District de Bắc Hà Province de Lào Cai, région Nord-Ouest.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
20